Ilhéu de Vila oder Ilhéu da Vila ist der Name folgender  Inseln der Azoren:

 Ilhéu de Vila Franca do Campo, Insel vor der Insel Sao Miguel
 Ilhéu da Vila do Porto, Insel vor der Insel Santa Maria